Аројо Чикито има више значења:

 Аројо Чикито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Чикито (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Чикито (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику